

Lokalizacje

Niemcy 
 Rüde – dzielnica gminy Mittelangeln w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg
 Rüde – dzielnica gminy Munkbrarup w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg

Osoby 
 Frithjof Rüde – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Rude
 Ryde